Ел Вуело дел Агила има више значења:

 Ел Вуело дел Агила (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Вуело дел Агила (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Вуело дел Агила (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику